

Patronyme 

 Jean Louis Ébenezel Reynier (1771-1814), général français ;
  (1832-1856), poète français ;
 Léon Reynier (1833-1895), violoniste français ;
 Gustave Reynier (1859-1937), écrivain et professeur français ;
 Élie Reynier (1875-1953), historien français ;
 Marie Reynier (1956-) ingénieure française.

Toponyme 

 Reynier, ancienne commune française des Alpes-de-Haute-Provence.